Tartakowsky est un patronyme porté notamment par :

 Danielle Tartakowsky (1947-),  historienne française, spécialiste de l'histoire politique de la France au  ;
 Pierre Tartakowsky, ancien président de la Ligue française pour la défense des droits de l'homme et du citoyen ;
 Genndy Tartakovsky (1970-), réalisateur américain